Pleurocera är ett släkte av snäckor. Pleurocera ingår i familjen Pleuroceridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Pleurocera